Kähne ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Kähne, deutscher Fußballspieler
 Volker Kähne (1941–2019), deutscher Jurist und politischer Beamter